Алекса́ндр Александрович Ильи́н:
 Ильин, Александр Александрович (род. 1983) — российский актёр.
 Ильин, Александр Александрович (род. 1982) — российский сноубордист.